peut désigner :
 , l'édition dominicale du , un tabloïd quotidien publié au Royaume-Uni ;
 , un journal hebdomadaire de langue anglaise publié à Montréal, aujourd'hui disparu.

Voir aussi